Département d'Abidjan är ett departement i Elfenbenskusten, som sedan 2001 sammanfaller med distriktet Abidjan. Det ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Elfenbenskusten
Abidjan